A Windstar foi um estúdio de dublagem fundado em 1983, pelo dublador Emerson Camargo. Dedicava-se à dublagem e versão brasileira de filmes e vídeos estrangeiros, técnicos, de treinamento, didáticos e institucionais. Dublou também séries tokusatsu para a televisão como Patrine e Winspector. Redublou também a série National Kid para Home Video.

Produções dubladas
 Patrine
 Winspector
 National Kid (Redublagem)

Estúdios de dublagem extintos do Brasil
Empresas fundadas em 1983